Zawody w klasie Laser mężczyzn podczas XXXII Letnich Igrzysk Olimpijskich w Tokio odbyły się w dniach 25-27, oraz 29-30 lipca i 1 sierpnia 2021 na olimpijskim akwenie Enoshima Yacht Harbor.

Format zawodów 
Zawody składały się z 10 pojedynczych wyścigów i wyścigu finałowego dla najlepszej dziesiątki zawodników. Punkty były przyznawane za miejsca zajęte na mecie na zasadzie 1 punkt za 1 miejsce, 2 punkty za drugie miejsce itd. Po dziesięciu wyścigach najlepsza dziesiątka zawodników rozgrywała wyścig finałowy, za który punkty przyznawane były podwójnie, tzn. 2 za 1 miejsce, 4 za drugie itd. Na wynik końcowy składała się suma wszystkich punktów, z wykluczeniem najsłabszego spośród 10 wyścigów.

Terminarz

Wyniki 
Na podstawie:

Przypisy 

Żeglarstwo na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2020